Cinephone technologie développée par Pat Powers identique au Phonofilm de Lee De Forest
 les Cinéphonies, une série de courts-métrages d'Émile Vuillermoz